Jurcă ist der Familienname folgender Personen:

 Rareș Jurcă (* 1983), rumänischer Handballspieler
 Teodor Jurcă (* 1935), rumänischer Politiker
 Toma Jurcă (1928–2013), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Viorel Jurcă (* 1957), rumänischer Fußballspieler